Schloss Matzen steht für:

 Schloss Matzen (Matzen-Raggendorf) in Niederösterreich
 Schloss Matzen (Reith im Alpbachtal) in Tirol